Termenul „Plătică” se poate referi la:

Plătică, o specie de pește din familia Cyprinidae
Ilie Plătică-Vidovici
Elena Platica
Mihai Plătică, fotbalist din Republica Moldova